Фи́ллмор, Филмор () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Филлмор, Миллард (1800—1874) — 13-й президент США (1850—1853).
 Филлмор, Чарльз (1929—2014) — американский лингвист.
 Филлмор, Эбигейл (1798—1853) — жена 13-го президента США Милларда Филлмора и Первая леди США с 1850 по 1853 год.

Места 
 Филмор — город в штате Нью-Йорк, США.
 Филмор — город в штате Юта, США.
 Филмор — легендарный клуб в Сан-Франциско, связанный с культурой 60-х и хиппи, впоследствии разросшийся в сеть клубов по всей США

Персонажи 
 Эпизодический персонаж «Южного парка»
 VW Transporter T1 — Персонаж мультфильма «Тачки»
 Временный клон Фрая из «Футурамы»

См. также

Примечания